Een verkeersweg:
 N436 (België)
 N436 (Frankrijk)
 N436 (Nederland), zie Provinciale weg 436
 N436 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing